John Robert Kelly, dit J. Bob Kelly, (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey au poste d'ailier gauche pour les Blues de Saint-Louis, les Penguins de Pittsburgh et les Black Hawks de Chicago. Il fut choisi à la  lors du  du repêchage amateur de la LNH 1967 par les Maple Leafs de Toronto.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968|| Flags de Port Huron || LIH|| 65|| 11|| 26|| 37|| 216|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Port Huron-Columbus|| LIH|| 59|| 9|| 15|| 24|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1968-1969|| Checkers de Columbus || LIH|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1969-1970|| Reds de Providence|| LAH|| 65|| 2|| 5|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1970-1971|| Reds de Providence|| LAH|| 26|| 1|| 0|| 1|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1970-1971|| Oak Leafs de Des Moines || LIH|| 24|| 3|| 14|| 17|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1971-1972|| Oak Leafs de Des Moines || LIH|| 55|| 26|| 23|| 49|| 123|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1971-1972|| Blazers d'Oklahoma City|| LCH|| 6|| 1|| 2|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1971-1972|| Knights d'Omaha|| LCH|| 3|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1972-1973|| Americans de Rochester||  LAH|| 70|| 27|| 35|| 62|| 206|| 6|| 4|| 4|| 8|| 18
|-
| 1973-1974|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 37|| 9|| 8|| 17|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1973-1974|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 30|| 7|| 10|| 17|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1974-1975|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 69|| 27|| 24|| 51|| 120|| 9|| 5|| 3|| 8|| 17
|-
| 1975-1976|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 77|| 25|| 30|| 55|| 149|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1976-1977|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 74|| 10|| 21|| 31|| 115|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1977-1978|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 75|| 7|| 11|| 18|| 95|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1978-1979|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1978-1979|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 63|| 2|| 5|| 7|| 85|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9
|- 
| 1979-1980|| Stingers de Cincinnati || LCH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| Apollos de Houston|| LCH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 425|| 87|| 109|| 196|| 687|| 23|| 6|| 3|| 9|| 40

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1946
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flags de Port Huron (LIH)
Joueur des Checkers de Columbus
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Oak Leafs de Des Moines
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Apollos de Houston
Attaquant de hockey sur glace